Juan José García López (València, 1957), artista faller valencià.
 Juan José García Martínez (Múrcia, 1987), futbolista murcià.